Голышовка — название населенных пунктов в России:

 Голышовка — до 1952 г. название деревни Калиновка в Зубово-Полянском районе Мордовии.
 Голышовка — до 1961 г. название деревни Высокое в Венёвском районе Тульской области.